Степан Калмыков:
 Калмыков, Степан Владимирович (род. 1950) — российский учёный и общественный деятель, педагог.
 Калмыков, Степан Николаевич (род. 1974) — российский учёный-радиохимик.